Bei den World Games 2022 in Birmingham, Alabama, fand vom 8. bis 12. Juli ein Turnier der Männer im Unihockey statt. Austragungsort war der Birmingham-Jefferson Convention Complex.

Männer

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Endplatzierung

Weblinks 
 Ergebnisse des Wettbewerbs (englisch)

Unihockey
2022
Unihockey (Vereinigte Staaten)